NMF steht als Abkürzung für:
 Neuenfelder Maschinenfabrik, deutscher Hersteller von Schiffskränen
 Nichtnegative Matrixfaktorisierung
 N-Methylformamid, ein organisches Lösemittel
 Natural Moisturizing Factor, der natürliche Feuchthaltefaktor für menschliche Haut

Abkürzung